Megakles () ist der Name folgender Personen:
 Megakles (Archon auf Lebenszeit), griechischer Staatsmann
 Megakles (Archon), griechischer Staatsmann
 Megakles (Vater des Kleisthenes), athenischer Staatsmann, Enkel des Archon Megakles 
 Megakles (Sohn des Hippokrates), athenischer Politiker
 Megakles (Sohn des Kleisthenes), Sohn des Kleisthenes von Athen
 Megakles (Sohn des Megakles), Sohn des gleichnamigen Sohnes des Kleisthenes
 Megakles (Großvater der Isodike), Großvater der Isodike, der Frau des Kimon
 Megakles (Sohn des Hipparinos), des Tyrannen von Syrakus
 Megakles (Autor), antiker Schriftsteller unbekannter Zeitstellung
 Megakles (Architekt), Architekt des späten 6. Jahrhunderts v. Chr. in Olympia
 Megakles (Töpfer), fiktiver antiker attischer Töpfer